Себеш () — місто в Румунії, у повіті Алба.
 Себеш () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хирсень.
 Себеш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Рушій-Мунць.